Большая Дмитриевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Большая Дмитриевка — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Большая Дмитриевка — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Большая Дмитриевка — село в Лысогорском районе Саратовской области.